Kuriren kan syfta på:

 Kuriren (Finland) – veckotidning i Finland
 Kuriren (Uddevalla) – dagstidning i Uddevalla
 Kuriren (TV-serie) – svensk tv-serie från 1988